Il supergruppo dell'högbomite è un supergruppo di minerali comprendente i seguenti gruppi:
 gruppo dell'högbomite
 gruppo della nigerite
 gruppo della taaffeite

Bibliografia 

Högbomite